Rue des Trois-Couronnes (Lille)
 Rue des Trois-Couronnes (Paris)
 Rue des Trois-Couronnes-Saint-Marcel